Фри́ке (; также может транскрибироваться как Фрикке) — немецкая фамилия. Известные носители:
 Фрике, Вальтер (1915—1988) — немецкий астроном.
 Фрике, Дэвид (род. 1952) — американский писатель, музыкальный критик и журналист, главный редактор журнала Rolling Stone.
 Фрике, Карл Вильгельм (род. 1929) — немецкий публицист.
 Фрике, Флориан (1944—2001) — немецкий музыкант.

Другое 
 Фрике — крупа из зёрен молодой пшеницы

См. также